Municipio de Riverview puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Riverview (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McKenzie.
 Municipio de Riverview (condado de Moody, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Moody.